Ля́хи — село в России, в Меленковском районе Владимирской области, центр Ляховского сельского поселения.

География 
Село расположено в восточной части Мещёрской низменности, на реке Ока. По автодороге в 38 км от Мурома, и в 18 км от районного центра Меленки.

История 
Официально не известно, откуда пошло название. Существует две версии, обе основанные на рассказах местных жителей:
 Первая записана в муромском музее краеведом А. А. Епанчиным от истопника, крестьянина села Черновское Вачского уезда (23 ноября 1973; около 65 лет):
В незапамятные времена жил на берегу Оки удалой «лихой» добрый молодец, и съезжались к нему часто на кутежи такие же как он «лихи» удальцы. Однажды они решили не разъезжаться больше, а так и осесть на этом месте, превратив его в разбойничье гнездо. Основанное село назвали в честь себя «Ляхи». Ляховских крестьян называют «кошатники», так как до революции они занимались ловлей кошек и сдачей их на шкурки.
 Вторая версия записана в Муроме муромским краеведом А. А. Епанчиным в ПАТП по рассказу ляховского крестьянина около 50 лет 15 декабря 1993 г. Согласно этой легенде, название села пошло от проживавших в средние века поляков («ляхи»).
 Основная версия и наиболее правдоподобная — своё название село получило от литовских переселенцев, которые обосновались в этом районе в 15-16 веках

До революции центр Ляховской волости Меленковского уезда. В 1859 году в деревне числилось 294 дворов, в 1905 году — 303 дворов.

С 1929 по 1963 год село являлось центром Ляховского района.

В годы Советской власти центр Ляховского сельсовета, центральная усадьба колхоза «Путь к коммунизму».

Население

Экономика 
В селе присутствует крупное предприятие деревообрабатывающей промышленности — ТОО «Возрождение». Основным направлением работы предприятия является лозоплетение. Предприятие отмечено на 4-й Всероссийской выставке «Покупайте российское». ТОО «Возрождение» награждено медалью «Золотой Сирин».

Достопримечательности 
В селе расположена церковь в честь Спаса Нерукотворного Образа. Церковь построена в 1802 году Иваном Родионовичем Баташёвым. В период с 1930-х по 1990-е в здании церкви располагались сначала электростанция, затем спичечная фабрика, а впоследствии пожарное депо. В 1991—1994 — церковь была частично восстановлена; с 1994 года — действующая церковь.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Меленковского района
 
 
 Сайт прихода Храма в честь Спаса Нерукотворного Образа села Ляхи Владимирской области

Населённые пункты Меленковского района